Il toponimo Obârșia può riferirsi a diverse località della Romania:
Obârșia, comune del distretto di Olt
Obârșia-Cloșani, comune del distretto di Mehedinți
Obârșia de Câmp, comune del distretto di Mehedinți